Het Pacifisch-Aziatisch kampioenschap curling voor vrouwen 2015 werd van 8 tot en met 14 november 2015 gehouden in het Kazachse Almaty. China verdedigde zijn titel. Het waren evenwel de Japanse dames die voor de veertiende keer in de geschiedenis met de titel naar huis gingen.

Overzicht 
Het was de 24ste editie van het Pacifisch-Aziatisch kampioenschap voor vrouwen, en de eerste die in Kazachstan werd georganiseerd. Kazachstan was in de beginjaren lid van de European Curling Federation, maar in 2012 schakelde het land over naar de Aziatische zone. Er waren vijf deelnemende landen, evenveel als een jaar eerder. In de groepsfase kwamen alle landen twee keer tegen elkaar uit, waarna de top vier zich plaatste voor de play-offs. Kazachstan en Nieuw-Zeeland dienden uiteindelijk een tiebreak te spelen voor het vierde en laatste ticket voor de halve finales. De winnaars van de twee halve finales gingen door naar de finale, de verliezers namen het tegen elkaar op in de strijd om het brons. De twee finalisten, Japan en Zuid-Korea, plaatsten zich voor het wereldkampioenschap 2016, dat gehouden zou worden in het Canadese Swift Current.

Na elf opeenvolgende finaleplaatsen, slaagde China er voor het eerst sinds lang niet in de eindstrijd te bereiken. Hiermee liep het ook een twaalfde opeenvolgende deelname aan het WK mis. In de finale hielden Japan en Zuid-Korea lange tijd in bedwang, maar uiteindelijk wisten de Japanse dames de bovenhand te nemen in de twee voorlaatste ends. Het was de veertiende titel uit de geschiedenis voor Japan, tien jaar na de laatste. In de strijd om het brons won China met 16-0 van Kazachstan.

Groepsfase

Tiebreak 
Vrijdag 13 november 2015, 19:00 uur

Play-offs

Derde plaats 
Zaterdag 14 november 2015, 14:30 uur

Finale 
Zaterdag 14 november 2015, 14:30 uur

Eindstand

Externe links 
Officiële website Almaty 2015

Curling in 2015
2015
Sport in Almaty
Sportevenement in Kazachstan